El Roc Blanc de Galderans és un turó de 153,8 metres a cavall del terme comunal vallespirenc de Ceret i del rossellonès de Vivers, a la Catalunya del Nord.

Està situat gairebé a l'extrem nord-est del terme comunal de Ceret, a prop i al nord-est del Mas Bardó, o Castell d'Aubirí.

Referències 

Muntanyes de Ceret
Muntanyes del Rosselló
Vivers